Wittelsbacherplatz steht für:

 Wittelsbacherplatz (München) in München
 Wittelsbacherplatz (Würzburg) in Würzburg
 ehemaliger Wittelsbacherplatz in Kaiserslautern, siehe Pfaffplatz